Сезон 2016/2017 — 73-й сезон «Крыльев Советов», в том числе:
 50-й сезон в высшем дивизионе;
 24-й сезон в высшем дивизионе России;
 14-й сезон в Российской премьер-лиге.

Премьер-лига 

Турнирная таблица

Примечания

Результаты по турам

|}

Статистика матчей

Кубок России 

Статистика матчей

Товарищеские и контрольные матчи

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Покинувшие походу сезона

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Тренеры

|-
|}

Главные тренеры 

До  года руководил командой Франк Веркаутерен. С 1 по 3 ноября исполнял обязанности главного тренера Ханс Виссер.  новым главным тренером назначен Вадим Скрипченко. 
15 апреля 2017 Ханс Виссер руководил командой в гостевом матче 23-го тура Премьер-лиги с «Анжи» в отсутствие главного тренера команды Вадима Скрипченко.

Источники 
 Комментарии

 Примечания

Ссылки 
2016/2017
Крылья Советов